Romulus et Rémus sont deux héros légendaires dans la mythologie romaine. C'est également le titre de plusieurs œuvres :
 Romulus et Rémus, une peinture à l'huile de Pierre Paul Rubens réalisée en 1615 ;
 Romulus et Rémus (Romolo e Remo), un film italien de Sergio Corbucci sorti en 1961 ; 
 Romulus et Rémus (Il primo re), un film italien de Matteo Rovere sorti en 2019 ;